Stare Miasto může být:

 Stare Miasto (Opole) - čtvrť města Opole, Opolské vojvodství, Polsko.
 Stare Miasto (městská část Krakova) - městská část Krakowa, Malopolské vojvodství, Polsko. 
 Stare Miasto (Szczecin) - čtvrť města Štětín, Západopomořanské vojvodství, Polsko.
 Stare Miasto (Warszawa) - čtvrť města Varšava, Mazovské vojvodství, Polsko.

Související články 
 Staré Město